Монгрейн () — фамилия. Известные носители:

 Монгрейн, Джозеф-Альфред (1908—1970) — политик из Квебека, Канада.
 Монгрейн, Эрик (род. 1980) — канадский композитор и гитарист.